Константин Варфоломеевич Дембский (1847 — не ранее 1917) — участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., командир лейб-гвардии Казачьего полка, начальник 8-й кавалерийской дивизии, почётный опекун, генерал от кавалерии.

Биография 
Дембский родился 13 мая 1847 года в дворянской семье. Окончив Владимирский Киевский кадетский корпус, 30 августа 1865 года поступил на военную службу и 17 июля 1867 года был выпущен из Николаевского училища гвардейских юнкеров корнетом в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк. Продолжая службу в полку, произведён в поручики (16 апреля 1872 года), штабс-ротмистры (13 августа 1873 года) и ротмистры (27 марта 1877 года) и принял участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, за отличие в боях получив три боевых ордена.

По окончании войны командовал эскадроном лейб-гвардии Уланского полка; произведён в полковники (30 августа 1883 года). 30 ноября 1892 года получил назначение командиром 5-го лейб-драгунского Курляндского полка, которым командовал до 26 мая 1897 года, когда, с производством в генерал-майоры, был назначен командиром 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии. С 9 апреля 1899 года по 21 апреля 1902 года Дембский командовал лейб-гвардии Казачьим полком, а затем — 2-й бригадой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

7 февраля 1905 года Дембский был произведён в генерал-лейтенанты с назначением начальником 8-й кавалерийской дивизии. 18 февраля 1910 года он был произведён в генералы от кавалерии с увольнением от службы с мундиром и пенсией и поселился в Санкт-Петербурге (по адресу Большая Конюшенная, 23).

Пробыв в отставке два с половиной года, 22 августа 1912 года он вновь был определён на действительную службу чином генерала от кавалерии (со старшинством со дня принятия из отставки), с зачислением по гвардейской кавалерии и в списки лейб-гвардии Казачьего полка и назначением почётным опекуном Московского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии и оставался в этой должности до 1917 года.

В качестве почётного опекуна Дембский исполнял многочисленные обязанности по Ведомству императрицы Марии: являлся председателем Попечительного Совета Московского Сиротского института императора Николая I и попечителем Малолетнего отделения этого института, управляющим Родовспомогательным заведением и Убежищем императрицы Марии Фёдоровны для заслуженных воспитательниц Ведомства учреждений императрицы Марии, членом Совета по хозяйственной части Елизаветинского института благородных девиц. За свою службу почётным опекуном в 1915 году награждён орденом Белого орла.

Сведения о судьбе Дембского после 1917 года не обнаружены.

Награды 
За свою службу Дембский был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святого Станислава 3-й степени (1875 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1878 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1878 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1878 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1882 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1894 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1901 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1904 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1906 год)
 Орден Белого орла (22 марта 1915 года)

Иностранные:
 Румынский Железный крест (1897 год)
 Болгарский орден Святого Александра 2-й степени (1899 год)
 Итальянский Большой крест ордена Святых Маврикия и Лазаря (1903 год)

Ссылки

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — М., 2009. — Т. 1: А—К. — С. 438. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 июля 1906 года. — СПб., 1906. — С. 429.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 15 апреля 1914 года. — СПб., 1914. — С. 122.
 Вся Москва на 1917 год. — М., 1917.

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Почётные опекуны
Умершие в XX веке